Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1968.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 12. Jahrgang (1968), Heft 5

Anmerkungen 

1968
Tennisturnier 1968